JMB steht für:

 Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh, eine islamistische Terrororganisation
 JMB Motors, ein ehemaliger britischer Hersteller von Automobilen
 JMB Verlag
 Journal of Molecular Biology, eine wissenschaftliche Fachzeitschrift
 Jüdisches Museum Berlin

Abkürzung